Greis steht für:

 eine sehr alte männliche Person, siehe Alter
 Greis (Musiker) (* 1978), Schweizer Rapper
 Greis (Gemeinde Schottwien), Ortschaft der Gemeinde Schottwien am Semmering, Niederösterreich

Greis ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Greis (1921–2004), deutscher Kunstmaler
 Carl Greis (1851–1928), deutscher Kaufmann
 Dirk S. Greis (* 1961), deutscher Schauspieler
 Friedrich von Greis (1779–1847), bayerischer Generalmajor  
 Heike Greis (* 1964), deutsche Moderatorin
 Julian Greis (* 1983), deutscher Schauspieler
 Katrine Greis-Rosenthal (* 1985), dänische Schauspielerin
 Michael Greis (* 1976), deutscher Biathlet
 Monika Greis (* um 1955), deutsches Model
 Otto Greis (1913–2001), deutscher Maler
 Toni Greis (* 1973), deutscher Comiczeichner und Illustrator

Siehe auch:
 Grais
 Greiß
 Grice